Адриатическая лига 2011/2012 — 11-ое по счёту первенство, в котором принимают участие 14 команд из Израиля, Боснии и Герцеговины, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории. Чемпионом лиги в 1 раз стал клуб Маккаби.

Участники

Регулярный чемпионат 
Регулярный чемпионат стартовал 8 октября 2011 годы и закончится 17 марта 2012 года.

Турнирная таблица

Результаты игр

Финал четырех

Награды 
 MVP регулярного сезона  Дэвид Саймон (Раднички)
 MVP Финала четырёх  Кит Лэнгфорд (Маккаби)

Примечания

См. также 
 МЖРБЛ в сезоне 2011/2012

Ссылки 
 Официальный сайт
 Адриатическая лига на сайте www.eurobasket.com
 ABA liga arhiv sezona

Лига ABA
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе